Long Live Love — четвёртый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный в июне 1974 года и ставший первым её релизом на лейбле EMI.

Об альбоме 
Заглавный трек был выпущен в марте 1974 года. Ньютон-Джон исполнила её на конкурсе песни «Евровидение» 1974 года, когда она представляла Великобританию. Наряду с заглавным треком, пять других треков с пластинки вошли в шорт-лист  на «Евровидение» — «», — где все песни исполняла Ньютон-Джон. Песня, занявшая второе место, «Angel Eyes», также была стала би-сайдом сингла «Long Live Love». «Long Live Love» смог добраться до 11-го места в чартах Австралии и Британии, а также занял 9-е место в чарте Ирландии.

Остальные четыре песни с отбора: «Someday», «Loving You Ain’t Easy», «Have Love, Will Travel» и «Hands Across the Sea».

Альбом не имел большого коммерческого успеха, достигнув только 40-го места в британском альбомном чарте.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы, спродюсированные Джоном Фарраром
Альбомы EMI Records